Лос Амариљос има више значења:

 Лос Амариљос (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Амариљос, Побладо Кинсе (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Амариљос, Лас Аурас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику